Il distretto di al-Matn  () è un distretto del Libano, appartenente al governatorato del Monte Libano, con capoluogo Judaydat al-Matn.

Municipalità 
Il distretto comprende 48 municipalità.

Collegamenti esterni